Shuanglong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuanglong (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Shuanglong (köping i Kina, Henan), 
 Shuanglong (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar